Orkan Gdynia – polski klub piłkarski z siedzibą we Gdyni, założony w 1975. Został rozwiązany latem 2008 roku.

Sukcesy 
 12 miejsce w III lidze (gr. pomorskiej) w sezonie 1987/88
 okręgowy Puchar Polski w sezonie 1987/1988 (II run. PP w sezonie 1988/1989)

Występy ligowe 

Kluby piłkarskie w Gdyni
Nieistniejące polskie kluby piłkarskie